Елизаве́та Французская (), полное имя Елизавета Филиппа Мари́ Эле́н (, ) — французская принцесса, 8-й и последний ребёнок дофина Франции Людовика Фердинанда и Марии Жозефины Саксонской; младшая сестра последних королей Франции Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. При дворе была известна как Мадам Елизавета. Заключённая в тюрьму Тампль одновременно с братом Людовиком XVI (1792), которому она оставалась верной опорой, в период террора была осуждена Революционным трибуналом на смерть и казнена на гильотине.

Биография 
Елизавета родилась 3 мая 1764 года в Версале. Она была младшей дочерью дофина Франции Людовика и Марии Жозефины Саксонской. Со стороны отца она была внучкой короля Франции Людовика XV и Марии Лещинской, со стороны матери — короля Польши Августа III и эрцгерцогини Марии Жозефы, дочери императора Священной Римской империи Иосифа I.

В детстве принцесса любила верховую езду, хорошо рисовала. Некоторые из её рисунков хранятся в музее Шато в Версале. С детства она была привязана к своим братьям и не хотела покидать страну, выйдя замуж за иностранного принца. В 1777 году император Иосиф II предложил ей выйти за него замуж, но она, с согласия брата, отказалась. По этой причине она так и не вышла замуж, оставаясь во Франции до самой смерти.

В 1789 году началась Великая французская революция. Принцесса Елизавета отказалась покидать страну, оставив своего брата короля и его семью в опасности. После захвата дворца Тюильри она оставалась с семьёй брата, которую заключили в тюрьму. В тюрьме Елизавета переписывалась с другим своим братом графом д’Артуа, который сумел выехать за границу. В своих письмах она писала о немедленном введении иностранных войск во Францию для подавления революции и восстановления монархии.

В феврале 1791 года она отказалась уехать со своими тётками мадам Марией Аделаидой и мадам Викторией в Италию. После казни брата 21 января 1793 года, принцесса оставалась с королевой Марией Антуанеттой. После короткого судебного заседания в октябре 1793 года, Марию Антуанетту также приговорили к смерти, и 16 октября она была обезглавлена. Последнее её письмо, адресованное мадам Елизавете, она так и не прочитала. От Елизаветы и Марии Терезы, дочери Марии Антуанетты, скрывали казнь королевы.

По мнению Робеспьера мадам Елизавета не была опасна новому правительству. Первоначально он хотел выслать Елизавету за границу. 9 мая 1794 года она предстала перед судом. Её обвинили в оказании помощи при побеге короля, в оказании помощи уцелевшим французским войскам. До суда также дошли слухи, что она поддерживала связь со своим братом, графом д’Артуа, который пытался ввести иностранные войска для подавления революции и восстановлению монархии.

Суд приговорил Елизавету к смерти на гильотине. На следующий день 10 мая 1794 года она была обезглавлена вместе с другими 23 мужчинами и женщинами. Её останки были похоронены на  в общей могиле. В период реставрации монархии Бурбонов по приказу короля Людовика XVIII мадам Елизавету вместе с другими казнёнными, найденными в общей могиле, перезахоронили в катакомбах Парижа. К тому времени останки разложились до такого состояния, что невозможно было идентифицировать, кому они принадлежали.

В монархических кругах мадам Елизавета была кумиром. Она называла революцию и революционеров воплощением зла на земле. Принцесса была набожной католичкой, много своих денег она жертвовала на благотворительность, была предана семье своего брата-короля.

Предки

Образ в кино 
 «Наполеон» (немой, Франция, 1927) — актриса 
 «Джефферсон в Париже» (1995)

Примечания 

Принцессы крови
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине
Принцессы Франции (Бурбоны)